Sanan Kulon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sanan Kulon, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Sanan Kulon, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar